Алекса́ндр Моисе́ев:
 
 
 Моисеев, Александр Наумович (Алекс Моисеев; род. 1959) — советский и американский шашист, шашечный композитор.
 Моисеев, Александр Николаевич (род. 1946) — советский футболист.
 Моисеев, Александр Павлович (1938—2013) — уральский краевед.
 
 Моисеев, Александр Сергеевич (род. 1980) — российский топ-менеджер и автогонщик.